Malschbach und Malschbächel sind geographische Namen:

 Malschbach, Ort im Stadtteil Lichtental, kreisfreies Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Malschbach (Enz), linker Zufluss der Enz über dessen linken Nebenlauf Mühlgraben in Brötzingen, kreisfreies Pforzheim, Baden-Württemberg

 Malschbächel, linker Zufluss des Grobbachs (zur Oos) in Geroldsau, Stadtteil Lichtental, kreisfreies Baden-Baden, Baden-Württemberg